Дмитрий Иванович Рыжаков (1927—2018) — советский и российский учёный-патофизиолог и педагог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный профессор НГМА. Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2003).

Биография 
Родился 27 ноября 1927 года в деревне Дерябино, Варнавинского района Горьковской области. 

С 1941 года, в возрасте четырнадцати лет, в период Великой Отечественной войны Д. И. Рыжаков начал свою трудовую деятельность. С 1943 по 1948 годы проходил обучение в Горьковском речном училище. 

С 1949 по 1954 годы обучался в Горьковском медицинском институте имени С. М. Кирова, после окончания которого с отличием он получил специальность врач-педиатр. С 1954 по 1957 годы обучался в аспирантуре при Горьковском медицинском институте. С 1957 года начал преподавательскую деятельность в Горьковском медицинском институте. С 1958 года возглавлял отряд студентов медицинского института при работе на целинных землях Казахстана.

В 1971 по 1977 годы Д. И. Рыжаков был организатором и первым руководителем  Центральной научно-исследовательской лаборатории при Горьковском медицинском институте имени С. М. Кирова. С 1972 по 1990 годы в течение восемнадцати лет Д. И. Рыжаков был — проректором по учебной части, одновременно с 1977 по 2007 годы, в течение тридцати лет, занимал должность — заведующего кафедры патологической физиологии, в дальнейшем с 2007 по 2018 годы был профессором-консультантом Нижегородской государственной академии. 

В 1957 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по теме: «К анатомии артерий гортани человека», в 1970 году — доктора медицинских наук по теме: «Пересадка почки и сопутствующие изменения в крови реципиента: (Экспериментальные исследование)». В 2002 году Д. И. Рыжакову  было присвоено звание — заслуженный профессор Нижегородской государственной медицинской академии.

Д. И. Рыжаков был автором более двухсот десяти научных трудов и около восьми изобретений, под его руководством и при непосредственном участии было защищено около тридцати четырёх докторские и кандидатские диссертации. С 1976 года Д. И. Рыжаков был бессменным председателем Нижегородского научного общества патофизиологов и членом Правления Всесоюзного (с 1991 года —Всероссийского) научного общества патофизиологов.

6 декабря 2003 года  «за заслуги в научной деятельности» Д. И. Рыжаков было присвоено почётное звание — Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

Скончался 7 июня 2018 года в Нижнем Новгороде.

Награды 

 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»  
 Медаль «За освоение целинных земель»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 
 Медаль «Ветеран труда»

Звания 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2003) 
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации

Примечания

Литература 
 Интеллектуальная элита Нижегородской области, 1918—1998 : Науч.-справ. изд. / В. И. Белоус (руководитель) и др. - Н. Новгород : Нижполиграф, 1998 г. — 350 с. — ISBN 5-7628-0150-0
 Кто есть кто в Нижегородской области / Ред. совет: Б. С. Духан (председатель) и др. - Н. Новгород : Агентство "КП-Форпост", Вып. 1. - 1998 г. — 383 с. — ISBN 5-89719-002-X
 Кто есть кто в Нижегородской области : Информ.-биогр. изд. / Ред. совет: Б. С. Духан (председатель) и др. - Н. Новгород : Агентство "КП-Форпост", Вып. 2 / [Ред. - сост.: И. Г. Дементьева, Т. Г. Ермошина]. - 2000 г. — 399 с. — ISBN 5-85293-003-2

Врачи СССР
Врачи России
Выпускники Приволжского медицинского университета
Преподаватели Приволжского медицинского университета